115-й чемпионат Гибралтара по футболу () прошёл в 2014 и 2015 годах. Чемпионский титул защищал «Линкольн», по итогам сезона став чемпионом в 21-й раз.

Команды

Тренеры, капитаны и спонсоры

Турнирная таблица 

Примечание: Линкольн квалифицировался в Лигу Чемпионов в качестве обладателя кубка Гибралтара и чемпиона. Европа квалифицировалась в Лигу Европы как вторая по силе команда чемпионата.

Источник: uefa.com

Результаты матчей

Первый круг

Второй круг 
Во втором круге команды сыграли по одному матчу

  •    •  
Источник: uk.soccerway.com

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры

Рекорды сезона 

 Самая крупная победа хозяев (+7):
 09/01/2015 «Линкольн» 7:0 «Британия XI»
 Самая крупная победа гостей (+9):
 01/11/2014 «Британия XI» 0:9 «Европа»
 23/05/2015 «Лайонс Гибралтар» 0:9 «Линкольн»
 Самое большое количество забитых мячей (9):
 01/11/2014 «Британия XI» 0:9 «Европа»
 23/05/2015 «Лайонс Гибралтар» 0:9 «Линкольн»

Стыковой матч 
В связи с расширением чемпионата до 10 команд в сезоне 2014/2015 стыковой матч за место в Премьер-Дивизионе не проводился.

Примечания

Ссылки 
 http://www.gibraltarfa.com/

Чемпионат Гибралтара по футболу
Гибралтар